Norra Vallsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Vallsjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun och Gnosjö kommun,  (2,65 km²)
Norra Vallsjön, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,  (43,6 ha)

Se även
Vallsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn